leaseplan onderdeel van RCI Banque (Renault)
 Dynamic Injection Advance Control